Les dades més destacades de la temporada 1922-1923 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Fets destacats 
Cap títol en una temporada marcada per la baixa de Zamora, l'absència de Sancho i els compromisos que impedien jugar amb regularitat a Alcántara.

En un amistós amb el MTK hongarès es descobreix a Franz Platko. S'incorpora al Barcelona i debuta el 27 de maig de 1923.

El 25 de febrer de 1923 es va celebrar un impressionant homenatge a Gamper, amb adhesions de tot el futbol català (excepte l'RCD Espanyol i l'CE Europa) i de molts clubs espanyols i europeus. Es descobreix un bust del fundador, obra de l'escultor Llimona. Gamper deixa la presidència a Enric Cardona el 29 de juny de 1923. Amb l'eufòria del nou camp se superen per primera vegada els 10.000 socis.
Després d'11 anys de blaugrana es retira un altre mite: Martínez, amb 183 gols en el seu haver.

Aquesta temporada s'estrena el primer Himne.

PlantillaDiccionari del Barça. Antoni Closa, Jordi Blanco. Cartoné. Enc. Catalana 1999.  / 84-412-0126-9 EAN: 9788441201262

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1922 a Catalunya
Competicions esportives del 1923 a Catalunya